Midge steht für:

 Midge Ure (* 1953), britischer Rock-Gitarrist, Sänger und Songschreiber
 Folland Midge, ein Jagdflugzeug-Prototyp des britischen Herstellers Folland
 Midge Owners’ and Builders’ Club, britischer Automobilhersteller
 Midge Lake, See auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:

 Mitch